lud sangu – lud tanzański
 język sangu – jeden z języków bantu występujący w Gabonie
 Sangu – jednostka administracyjna w Nepalu
 Rzeka Sangu – Rzeka w Bangladeszu